Кири́лл Алексе́евич Солёнов (род. 25 марта 1985, Москва) — российский режиссёр, актёр, сценарист, диктор, член гильдии неигрового кино и тв.

Биография 
Родился 25 марта 1985 года в Москве.

Окончил режиссёрский факультет РАТИ в 2007 году (курс Марка Захарова).

Основатель и учредитель компании «Творческая Мастерская Кирилла Солёнова». 

Российский режиссёр кино и театра — обладатель премии «Дебют» во Франкфурте за лучшую режиссёрскую работу.

Более десятка снятых рекламных роликов, телевизионных сериалов и несколько короткометражных фильмов за плечами Кирилла. Член гильдии режиссёров неигрового кино и телевидения.

Как актёр получил широкую известность после роли Никиты в телесериале «Клуб».

Творческая деятельность

Театральные работы

Театр-студия «Рампа» 
 «Тряпичная кукла» (по пьесе Уильяма Гибсона, режиссёр Любовь Павлова) — Энди
 «Вкус мёда» (по пьесе Шейлы Дилени, режиссёр Любовь Павлова) — Джеффри
 «Предание о начале Москвы» (по пьесе Владимира Каравашкина и Андрея Горбунова, режиссёр Любовь Павлова) — Олег Рязанский (предатель)
 «Чайка» (по пьесе А. П. Чехова, режиссёр Любовь Павлова) — Константин Гаврилович Треплев
 «Беда от нежного сердца» (по водевилю В. А. Соллогуба, режиссёр Александр Леонов) — Сашенька

Дипломные спектакли 
 «Бригадир» (по мотивам комедии Д. И. Фонвизина, режиссёр Ованес Петян) — Розмарин
 «Идиот» (по роману Ф. М. Достоевского, режиссёр Дмитрий Ратомский) — Гаврила (Ганя) Ардалионович Иволгин
 «Месяц в деревне» (по пьесе И. С. Тургенева, режиссёр Вячеслав Тыщук) — Михаила Александрович Ракитин
 «Невольницы» (по комедии А. Н. Островского, режиссёр Сергей Филиппов) — Артемий Васильич Мулин
 «Оглянись во гневе» (по пьесе Джона Осборна, режиссёр Сергей Филиппов) — Джимми
 «Пиковая дама» (по повести А. С. Пушкина, режиссёр Андрей Абашкин) — Герман
 «Чайка» (по пьесе А. П. Чехова, режиссёр Сергей Филиппов) — Борис Алексеевич Тригорин

Московский драматический театр им. К. С. Станиславского 
 «Фортинбрас спился» (по пьесе Тадеуша Главацкого, режиссёр Татьяна Ахрамкова) — Мортинбрас (первый акт), Гамлет (второй акт)

Московский театр комедии и клоунады «Грим Масса» 
 «Дневник незамужней девушки эмо» (по мотивам рассказа Альфреда Штейна, режиссёр Павел Иванов) — Мент

Московский (независимый) театр «Мир искусства» 
 «И свет не пощадил, и Бог не спас» (по драме Александра Кравцова, режиссёр Александр Кравцов) — Михаил Юрьевич Лермонтов

Театральная компания Сергея Алдонина 
 «Мастер и Маргарита» (по мотивам черновиков романа М. А. Булгакова, режиссёр Сергей Алдонин) — Кот Бегемот/Иуда
 «Ромео и Джульетта» (по трагедии Уильяма Шекспира, режиссёр Сергей Алдонин) — Синьор Капулетти

Фильмография 
 2000 — Трое против всех
 2002 — Московские окна 2
 2004—2013 — Кулагин и партнёры
 2006 — Мишель — трагедия поэта — Миша
 2007 — Солдаты — 13
 2007 — Криминальное видео
 2008 — Прикоснуться к звезде — Макс (главная роль)
 2008 — Кремлёвские курсанты — Владимир
 2008—2009 — Клуб — Ник (главная роль)
 2010 — Дикий 2
 2010 — Цепь — главная роль — Роман Орлов
 2011 — Группа счастья
 2012 — Пятницкий — 2 — Мессия (серия 30)
 2013 — Мент в законе 7

Режиссёр 
 2010 — Дикий
 2012 — Пятницкий
 2014 — Волчица
 2015 — Там, где сердце - документальный фильм
 2015 —  Пока я спала - телесериал
 2016 — 12/32 короткометражный фильм
 2016 — Искушение 
 2016 — Простые сложности 
 2017 — CINARTA
 2017 — Ангелы больше не летают

Сценарист 
 2015 — Пока я спала
 2015 — Там, где сердце
 2016 — 12/32
 2016 — Простые сложности
 2017 — Ангелы больше не летают

Награды 

 2018 — Ангелы больше не летают
• Международный фестиваль «ЗА» - приз зрительских симпатий
• фестиваль «Фундук» - лучшая режиссёрская работа
• международный фестиваль «Encoutec» - актёрский дуэт

Дискография 
 2006 — Я вижу все (альбом группы «Нездешний»)
 2007 — Симпатии (альбом авторской песни драматического актера).
 2012 — A Tribute to Чёрный Обелиск XXV (компания CD-MAXIMUM)
 2012 — Звёздный дождь (сингл группы «Ветви прошлого». Компания SounAge)
 2014 — Чёрно-белые люди (альбом группы «AVANTSCENE». Компания Avantscene music) релиз 14 февраля 2014 года
 2014 — И пока мы здесь… (сингл группы «AVANTSCENE». Компания Avantscene music) релиз 09 мая 2014 года
 2015 - Медленно (сингл группы «AVANTSCENE». Компания Avantscene music)

Дополнительные факты 
Кирилл Солёнов работает диктором на телевидении и радио. В одно время был голосом канала ТНТ в 2008 году. Много рекламных роликов и кинотрейлеров выходит с его голосом. В данный момент официальный голос телеканала Ю с 2013 года.

А также записывает аудиокниги.

Женат и имеет сына Марка.

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт
 
 Кирилл Солёнов на сайте «РУСКИНО»
 Кирилл Солёнов на сайте «Актёры советского и российского кино»